De FA Cup 2016–2017 is de 136e editie van de strijd om de Engelse voetbalbeker. Het knock-outtoernooi begon op 5 augustus 2016 en eindigde op 27 mei 2017 met de finale in het Wembley Stadium in Londen.

Laatste 16
Dit schema toont de laatste 16 overgebleven clubs en de wedstrijden vanaf de achtste finales.

 Opmerking: het getal tussen haakjes duidt op het resultaat in de strafschoppenreeks

Finale

FA Cup naar seizoen
Bekervoetbal 2016/17